Вест Хилс има више значења:
 Вест Хилс (Њујорк)
 Вест Хилс (Пенсилванија)